Совпель:
 Совпель, Василий Дмитриевич (род. 1999) —  белорусский футболист, полузащитник.
 Совпель, Игорь Васильевич (род. 1949) —  Доктор технических наук кафедры информационных систем управления ФПМИ, заведующий лабораторией интеллектуальных информационных систем (НИЧ БГУ),профессор.